Por Crofton pode estar à procura de:
 Crofton (Kentucky)
 Crofton (Maryland)
 Crofton (Nebraska)

Desambiguações de topônimos